Llista d'asteroides del 131.001 al 132.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 131001–131100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 131101–131200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 131201–131300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 131301–131400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 131401–131500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 131501–131600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 131601–131700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 131701–131800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 131801–131900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 131901–132000 [ modifica]